Ге́вея, хевея () — род вечнозелёных однодомных, каучуконосных деревьев семейства .

Синонимы научного названия рода:
 
 
 
 

В род входят 9 видов, растущих в лесах тропической Америки.
Список видов

 
Наиболее известный вид — : основной источник натурального каучука; также из неё делают мебель, которая обладает повышенной прочностью, не гниёт и устойчива к воздействию вредителей. Основные плантации гевеи сейчас находятся в Юго-Восточной Азии, в первую очередь в Малайзии.

Древесина гевеи очень плотная, по структуре сходна с махагоном, практически не впитывает влагу, чем вызывает трудности при склеивании.

Примечания

Ссылки 

 Полный список таксонов рода Гевея в базе данных Королевских ботанических садов в Кью 
 Корзинов Н. Битва за резину

Молочайные
Флора Южной Америки